Unico peut faire référence à :

Entreprise 
 UNICO, une ancienne enseigne de supermarchés en France, ancêtre des Super U ;
 UNiCO Electronics, une entreprise de jeu vidéo fondée en 1988, renommée Uniana en 2001.

Manga 
 Unico, un manga shōjo d'Osamu Tezuka.